Chickasaw – popolazione di nativi americani
 Lingua chickasaw – lingua parlata dai Chickasaw
 Chickasaw – città della Contea di Mobile, Alabama
 Chickasaw – villaggio della Contea di Mercer, Ohio
 Sikorsky H-19 Chickasaw – elicottero della Sikorsky Aircraft Corporation